LT eller lt kan syfta på:

 LT – landskod och nationalitetsmärke för motorfordon från Litauen
 .lt – den nationella toppdomänen för Litauen
 LT – en dagstidning som ges ut i Södertälje med omnejd, se Länstidningen Södertälje
 LT – en morgontidning som ges ut i Östersund, se Länstidningen Östersund
 lt – förkortning för en militär grad i svenska försvarsmakten, se Löjtnant
 LTs förlag – ett svenskt bokförlag
 LT United – en litauisk sånggrupp
 Volkswagen LT – en bilmodell från Volkswagen som lanserades 1975